Малец:

 Малец, Александр Михайлович (род. 1922) — советский футбольный судья.
 Малец, Ведрана (род. 1990) — хорватская лыжница, участница Олимпийских игр в Сочи.
 Малец, Григорий Семёнович (1867—1935) — галицко-русский политический, общественный и военный деятель, учёный, журналист и публицист. 
 Малец, Томаш (род. 1993) — словацкий футболист.
 Малец — деревня, Удомельский район, Тверская область, Россия